Ґрінвуд (округ, Канзас)
 Ґрінвуд (округ, Південна Кароліна)